Gekroonde hoofden
Wilhelm I van Duitsland, Duits keizer
Wilhelm II van Duitsland, Duits keizer

Personen met de achternaam Wilhelm
Kate Wilhelm (1928–2018), Amerikaans schrijfster
Kati Wilhelm, Duits biatlete
Voornaam
Wilhelm (voornaam), jongensvoornaam
Overig

 Wilhelm (volkslied)

Zie ook 
Wilhelmschreeuw, geluidseffect
A Wilhelm Scream, Amerikaanse band